Drvenik Mali je naselje u sastavu Grada Trogira, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nalazi se na istoimenom otočiću.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 87 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji